Bentley Motors Ltd. () — британская автомобилестроительная компания, специализирующаяся на производстве автомобилей класса «люкс». С 1998 года входит в состав немецкого концерна Volkswagen AG.

История 
Перед Первой мировой войной  и его брат Гораций Миллнер Бентли продавали французские автомобили DFP в Криклвуде, на севере Лондона, но Уолтер Бентли всегда хотел проектировать и строить свои собственные автомобили. На заводе DFP в 1913 году он заметил алюминиевое пресс-папье и подумал, что алюминий может быть подходящей заменой для чугуна в изготовлении более легких поршней. Первые алюминиевые поршни Bentley устанавливались на авиационные двигатели Sopwith Camel во время Первой мировой войны.

Уолтер Бентли зарегистрировал Bentley Motors Ltd. в августе 1919 года, а в октябре он представил автомобильное шасси с имитацией двигателя на Лондонском автосалоне. Бывший офицер Королевского летного корпуса Клайв Галлоп разработал инновационный четырёхклапанный двигатель для шасси. К декабрю двигатель был построен и запущен. Поставка первых автомобилей была запланирована на июнь 1920 года, но разработка заняла больше времени, чем предполагалось, поэтому срок был перенесен на сентябрь 1921 года. Долговечность первых автомобилей Bentley заслужила всеобщее признание, они участвовали в соревнованиях по подъёму на холмы и гонках в Бруклендсе.

Первым крупным событием Bentley стала гонка Indianapolis 500 1922 года, в которой доминировали специализированные автомобили с гоночным шасси Duesenberg. Они вошли в модифицированный дорожный автомобиль, которым управлял заводской водитель Дуглас Хоукс в сопровождении механика Х. С. «Берти» Браунинга. Хоукс завершил полные 500 миль (800 км) и финишировал 13-м со средней скоростью 74,95 миль в час (120,62 км / ч) после старта с 19-го места. Затем команду срочно отправили обратно в Англию, чтобы принять участие в 1922 году в Tourist Trophy В конце 1930 года Bentley выпустила свою самую престижную модель — 8L. Она стала «лебединой песней» фирмы как независимой.

Компания Rolls-Royce приобрела активы Bentley Motors (1919) Ltd и сформировала дочернюю компанию Bentley Motors (1931) Ltd. Rolls-Royce приобрела выставочные залы Bentley на Корк-стрит, станцию техобслуживания в Кингсбери, комплекс в Криклвуде и услуги самого Bentley. Bentley не позаботилась о регистрации своей торговой марки, поэтому Rolls-Royce немедленно это сделала. Они также продали фабрику в Криклвуде в 1932 году. Производство было остановлено на два года, а затем возобновилось на заводе Rolls-Royce в Дерби. 
2011 год стал для компании успешным, предыдущие 2 были убыточными. Результаты продаж последних 15 лет:

В 2022 году компания Bentley Motors продала рекордные 15 174 автомобиля. Это больше на 4 % прошлого рекорда, который поставила компания в 2021 году.

Источники <small>Volkswagen AG Annual Reports (за исключением 2012)</small>

 1998: Arnage saloon
 1999: Hunaudieres Concept
 2002: State Limousine
 2003: Continental GT coupé
 2005: Continental Flying Spur saloon
 2006: Azure convertible
 2006: Continental GT convertible
 2007: Continental GT Speed coupé
 2008: Bentley Brooklands coupé
 2008: Bentley Continental Flying Spur (2005) Speed saloon
 2009: Continental GTC Speed
 2009: Azure T
 2009: Arnage saloon, Final Series
 2009: Continental Supersports
 2009: Bentley Zagato GTZ
 2010: Bentley Mulsanne
 2011: 2nd Generation Continental GT

Старые модели 

 Bentley 3 Litre (1921—1929)
 Bentley 6½ L (1926—1930)
 Bentley Speed Six (1928—1930)
 Bentley 4½ L (1926—1930)
 Bentley Blower (1928—1930)
 Bentley 8 L (1930—1931)
 Bentley 4 L (1931)
 Bentley 3½ L (1933—1937)
 Bentley 4¼ L (1936—1939)
 Bentley Mark V (1939—1941)
 Bentley Corniche (1939)
 Bentley Mark VI (1946—1952)
 Bentley Serie R Continental (1952—1955)
 Bentley S1 Continental (1955—1959)
 Bentley S2 Continental (1959—1962)
 Bentley S3 Continental (1962—1965)
 Bentley Serie T (1965—1980)
 Bentley T1 (1965—1977)
 Bentley T2 (1977—1980)
 Bentley Corniche (1971—1984)
 Bentley Continental (1984—1995)
 Bentley Continental Turbo (1992—1995)
 Bentley Camargue (1975—1986)
 Bentley Mulsanne (1980—1987)
 Bentley Mulsanne L limousine (1984—1988)
 Bentley Mulsanne Turbo (1982—1985)
 Bentley Mulsanne S (1987—1992)
 Bentley Mulsanne(2010—2020)
 Bentley Eight (1984—1992)
 Bentley Turbo R (1985—1995)
 Bentley Continental R (1991—2002)
 Bentley Continental R Mulliner (1999—2003)
 Bentley Continental S (1994—1995)

 Bentley Brooklands (1992—1998)

 Bentley Brooklands(2008—2011)
 Bentley Brooklands R (1996—1998)
 Bentley Turbo S (1994—1995)
 Bentley Turbo R (1995—1997)
 Bentley Turbo R Sport (1996)
 Bentley Azure (1995—2003)
 Bentley Azure (2006—2009)
 Bentley Azure Mulliner (1999—2002)
 Bentley Arnage (1998—2008)
 Bentley Continental T (1996—2002)
 Bentley Continental T Mulliner (1999)
 Bentley Turbo RT (1997—1998)
 Bentley Dominator (1994) — специальный заказ для Султана Брунея. Было изготовлено 6 внедорожников от Bentley. Цена каждого — 3 млн фунтов-стерлингов.

Модельный ряд 
В 2021 году модельный ряд компании составляют следующие модели :
 Bentley Flying Spur
 Bentley Continental GT
 Bentley Bentayga

В июле 2011 года компания Bentley заявила о намерении выпустить свой первый (не считая «Bentley Dominator») кроссовер.

Весной 2012 года на Женевском автосалоне был представлен концепт внедорожника Bentley EXP 9 °F. 23 июля 2013 года Bentley официально подтвердила, что внедорожник будет строиться в г. Кру (Crewe, Англия) и поступит в продажу в 2016 году. 
Официальное название первого серийного внедорожника — Bentley Bentayga. Ориентировочная стоимость — более 200 000 евро. Стоимость некоторых автомобилей может составлять до 600 000 евро. К примеру, одна из опций — это часы Breitling Tourbillion в салоне. Квота в 3600 автомобилей на 2016 г. полностью раскуплена в середине 2015 г. Первые 500 автомобилей получили обозначение First Edition. Первым владельцем первого автомобиля стала королева Елизавета II.

В 2020 году было рассказано о спорткаре Mulliner Bacalar, тираж которого составит 12 экземпляров, цена каждого будет от 1,5 млн фунтов стерлингов.

5 ноября 2020 года компания Bentley представила свою стратегию развития на ближайшие десять лет, которая направлена на снижение ущерба экологии посредством выпуска более технологичных автомобилей. В рамках этой стратегии к 2026 году Bentley перейдет на выпуск гибридных и полностью электрических автомобилей, а к 2030 году — начнет выпускать только полностью электрические автомобили.

Примечания

Ссылки 
 
 Сто лет назад была основана легендарная компания Bentley // НГ, 14.03.2019
 

Bentley
Автомобилестроительные компании Великобритании